Plazmon může být: 

 Soubor genů kódujících mimojadernou dědičnost
 Kvazičástice ve fyzice plazmatu